Ernst Hufschmid kan henvise til:

 Ernst Hufschmid (håndboldspiller) (1910–?), schweizisk håndboldspiller
 Ernst Hufschmid (fodboldspiller) (1913–2001), schweizisk fodboldspiller